Seitel, seltener Seidel aber Meßely, war ein ungarisches Volumenmaß für Flüssigkeiten und ein Getreidemaß. Für beide Warengruppen waren die Werte gleich. Vor 1808 war ein Pressburger Eimer mit 150 Seitel gleich.

 1 Seitel = 21 Pariser Kubikzoll = 2/5 Liter
 1 Seitel = 2 Rimpel/Fel-Meßely/Halbes Seitel
 2 Seitel = 1 Halbe/Icze
 128 Seitel = 1 Metzen(Pressburger) = 1 Eimer (Pressburger)

In Tirol war das Flüssigkeitsmaß Seitel unter der Bezeichnung Ziment in Anwendung, 7/20 Liter oder 17 ½ Pariser Kubikzoll groß und 128 Ziment ergaben einen Ueren.

Literatur 
 Johann Friedrich Krüger: Vollständiges Handbuch der Münzen, Maße und Gewichte aller Länder der Erde. Verlag Gottfried Basse, Quedlinburg und Leipzig 1830, S. 312, 377

Altes Maß oder Gewicht (Ungarn)
Getreidemaß (Ungarn)